

Cinema
La prigioniera – film diretto da Henri-Georges Clouzot (1968)

Letteratura
La prigioniera – quinto tomo del romanzo Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust

Teatro
La prigioniera – opera teatrale di Édouard Bourdet